Klemens Delbrück
 Klemens von Metternich (1773-1859)